|}

Unter dem Oberbegriff Lokalbahn Lana–Meran werden eine Lokalbahn- und eine anschließende, aber betrieblich unabhängige Straßenbahn-Strecke in der heutigen italienischen Provinz Südtirol zusammengefasst. Sie wurden beide von der Aktiengesellschaft Elektrische Bahn Lana–Meran betrieben, die nach dem Ersten Weltkrieg als Società Ferrovia Lana-Merano firmierte. Diese war auch für den Omnibusverkehr nach der Einstellung des Schienenverkehrs zuständig. Die beiden Bahnen waren im österreichischen Kursbuch von 1914 unter den Tabellennummern 76 c und 76cc verzeichnet.

Straßenbahn Oberlana–Meran 
Anfang des 20. Jahrhunderts besaß die Gemeinde Lana noch keinen Anschluss an das Schienennetz. Daher bemühte man sich um eine Verbesserung der Verkehrsbeziehungen zu dem rund zehn Kilometer nördlich gelegenen, schon damals sehr bekannten und viel besuchten Kurort Meran. Parallel zu einer neuen Straße sollte eine elektrische Kleinbahn gebaut werden. Diese Überlandstraßenbahn galt als erste elektrische Bahn in Österreich südlich des Alpenhauptkamms. Maßgeblich beteiligt an der Ausführung war der Ingenieur Luis Zuegg, welcher dadurch zugleich einen Abnehmer für sein 1903 gebautes Kraftwerk in der Gaulschlucht fand. Nachdem das Eisenbahnministerium am 20. Januar 1906 eine Konzession für den Betrieb erteilt hatte, wurde die „Elektrische Bahn Lana–Meran“ gegründet. Die Eröffnung fand am 12. August 1906 statt.

Von der im Ortsteil Oberlana der Gemeinde Lana gelegenen Endstation mit der dreigleisigen Remise führte die 7,565 Kilometer lange, eingleisige und meterspurige Strecke über Tscherms, Marling und Untermais in das Zentrum von Meran. Dabei überquerte sie die Etsch und die Passer und erreichte nach einer Fahrzeit von 26 Minuten den Theaterplatz. Die Bahn benutzte bis zum Versorgungshaus in Untermais einen eigenen Bahnkörper; von dort fuhr sie bis zur Endstation unter Verwendung von Rillenschienen auf der Straße. Gefahren wurde von 6:00 bis 22:00 Uhr im 30-Minuten-Takt, es waren vier Triebwagen, drei Beiwagen und ein Packwagen vorhanden. Später wurden noch zwei weitere Triebwagen beschafft.

Am Theaterplatz bestand ab dem 9. Mai 1908 die Möglichkeit, in die neu eröffnete städtische Straßenbahn Meran umzusteigen. Deren Linien führten zum Bahnhof Meran, nach Obermais und nach Forst. In den nach 1914 folgenden schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren blieb die Bahn von Zerstörungen verschont. Doch der zunehmende Individualverkehr entzog ihr nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr die Fahrgäste. Am 8. Mai 1950 wurde der Betrieb eingestellt und durch eine Omnibuslinie ersetzt.

Lokalbahn Lana-Burgstall–Oberlana 
Der wirtschaftliche Erfolg der Straßenbahn von Oberlana nach Meran führte zur Planung einer anschließenden, 4,035 Kilometer langen, eingleisigen Strecke, die aber als Eisenbahn mit Güterverkehr ausgeführt wurde. Sie verband Oberlana über Mitterlana und Niederlana, wo sich Ausweichen befanden, mit dem Bahnhof Lana-Burgstall an der Bahnstrecke Bozen–Meran nach einer Fahrtdauer von 20 Minuten. Inhaber der Konzession war die Marktgemeinde Lana.

Der Ausgangspunkt in Oberlana befand sich neben dem der Straßenbahn nach Meran; die beiden Wagenhallen lagen unmittelbar nebeneinander. Eine Gleisverbindung fehlte, weil die neue Strecke in Normalspur angelegt worden war. Der Grund für diese Entscheidung lag in der Absicht, Güterwagen von Lana unmittelbar auf die Staatsbahn übergehen zu lassen. Denn die Hauptaufgabe der Bahn sollte der Güterverkehr, speziell der Transport von Obst sein. Der Fahrplan war unstarr und sah beispielsweise 1914 im Personenverkehr täglich 14 Fahrten von Oberlana bis Lana-Burgstall und weitere 14 Fahrten bis Niederlana und zurück vor. Zur Eröffnung am 14. Dezember 1913 standen zwei Elektrolokomotiven, zwei Personentriebwagen und ein Beiwagen zur Verfügung. Den Betrieb führten die k.k. Staatsbahnen, die die elektrischen Lokomotiven der Reihe 1084 und die elektrischen Triebwagen der Reihe 23.0 einsetzten.

Der Erste Weltkrieg, der schon 1914 – ein Jahr nach Eröffnung des Betriebs – ausbrach, verhinderte eine günstige wirtschaftliche Entwicklung der Bahn. Nach Kriegsende wurde Südtirol in den italienischen Staat eingegliedert und sämtliche Straßen- und Kleinbahnen wurden für einige Jahre unter staatliche Verwaltung gestellt. Als diese aufgehoben wurde, überließ die „S. A. Tramvia Lana-Postal – Lana di Sopra“ die Betriebsführung der „Elektrischen Bahn Lana – Meran“. Nicht nur der Rückgang im Personenverkehr, sondern auch die wachsende Konkurrenz durch Lastkraftwagen behinderten die weitere Entwicklung des Verkehrsaufkommens. Erst als im Jahre 1936 im Abessinienkrieg alle Kraftfahrzeuge militärischen Zwecken dienen mussten, nahm der Güterverkehr auf der Schiene wieder einen erfreulichen Aufschwung. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Einnahmen erneut zurück. Deshalb ersetzte man den Personenverkehr im Juli 1959 durch Omnibusse; gleichzeitig beschränkte man den Güterverkehr auf den Abschnitt Niederlana – Lana-Burgstall. Hier blieb er noch bis zum 31. März 1974 in Betrieb.

Von der Bahn blieben teilweise noch Zeugnisse erhalten, darunter die Eisenfachwerkbrücke über die Etsch beim Bahnhof Lana-Burgstall. Diese lag lange Zeit längs der Etsch an Land, wurde jedoch 2012 um etwa 200 Meter nach Süden verlegt und komplett restauriert wieder über den Fluss gespannt. Hier verbindet sie nun den parallel zur Bahnstrecke Bozen–Meran verlaufenden Etsch-Radweg mit dem gegenüberliegenden Etschufer. In Lana ist in der Zollstraße eine Güterzuglokomotive, die ehemalige kkStB 1084.002 der Österreichischen Siemens-Schuckert-Werke, als Denkmal aufgestellt, nachdem sie zuvor jahrelang am Tribusplatz gestanden hatte. Ihre Zwillingsmaschine wurde 2012, kurz vor Abbruch der Remise am Busbahnhof in Oberlana, nach Burgstall zur Eisenfachwerkbrücke am Bahnhof transportiert. Dort wurde, ebenfalls 2012, orografisch rechts ein Technikschauplatz errichtet.

Anlässlich des 100. Jubiläums der Lokalbahn Lana-Burgstall – Oberlana zeigte 2013 und 2014 die Eisenbahnwelt in Rabland in einer Sonderausstellung die Geschichte der Lokalbahn. Zusammengestellt wurde diese Ausstellung von Albert Innerhofer aus Lana und Werner Schröter aus Innsbruck. Dazu sind auch eine umfangreiche Broschüre zur Geschichte dieser Lokalbahn, sowie eine personalisierte Briefmarke bei der Österreichischen Post erschienen.

Es gibt heute von lokalpolitischer Seite in regelmäßigen Abständen Aufrufe zur Wiedereinführung der Bahn.

Galerie

Literatur 
 Oskar Ellmenreich: Die Eröffnung der Elektrischen Bahn Lana–Meran. In: Meraner Zeitung, Beilage, Nr. 96/1906, 12. August 1906. Pötzelberger, Meran 1906, , S. 19 f. – Volltext online.
 
 
 
 
 Albert Innerhofer, Reinhold Staffler: Stählerne Stege. Der Seilbahnpionier Luis Zuegg. Edition Raetia, Bozen 1996, ISBN 88-7283-078-8.
 1906–2006: 100 Jahre Lana-Meran-Bahn – erste elektrische Straßenbahn Südtirols. Die Lananer Bahn, die Lokalbahn Oberlana–Lana-Burgstall, die Meraner Straßenbahn, die Vigiljochbahn, die Bozen-Meran-Bahn, Luis Zuegg. Eisenbahntechnische Sonderpublikationen, Band 4. Arbeitsgemeinschaft Eisenbahnarchiv Tirol, Innsbruck 2006.

Weblinks 

 Einige Bilder aus der Zeit des Betriebes
 Erhaltene Fahrzeuge der elektrischen Bahn Lana-Burgstall – Oberlana
 Beschreibungen der Strecken Lana–Meran und Lana-Burgstall–Oberlana bei den Tiroler Museumsbahnen
 Konzession der Strecke Lana–Meran, 20. Jänner 1906: 
 Konzession der Strecke Lana-Burgstall–Oberlana, 8. Dezember 1913: 
 Der erste Betriebstag der Elektrischen. In: Meraner Zeitung, Nr. 97/1906, 15. August 1906. Pötzelberger, Meran 1906, ZDB-ID 2430311-2, S. 3, Mitte links. – Text online.

Einzelnachweise 

Lana–Meran
Lana–Meran
Bauwerk in Meran
Bauwerk in Lana
Tscherms
Marling